Villarmayor steht für:

 Villarmayor (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien
 Villarmayor, Municipio in der autonomen Gemeinschaft Galicien in Spanien, siehe Vilarmaior

Siehe auch:
 Villamayor